Cellino ist der Name von:

 Massimo Cellino (* 1956), italienischer Geschäftsmann und Präsident des Fußballclubs Cagliari Calcio
 (3857) Cellino, Asteroid

Siehe auch:

 Cellino San Marco, italienische Gemeinde in der Provinz Brindisi
 Cellino Attanasio, italienische Gemeinde in der Provinz Teramo